Ко́ршунова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Коршунова, Екатерина Викторовна (род. 1988) — российская спортсменка, стрелок.
 Коршунова, Зоя Павловна (1932—2018) — советский овощевод, Герой Социалистического Труда.
 Коршунова, Клавдия Александровна (род. 1984) — российская актриса.
 Коршунова, Людмила Прокопьевна (род. 1950) — актриса, народная артистка России.
 Коршунова, Надежда Дмитриевна (род. 1961) — советская и украинская легкоатлетка, тренер.
 Коршунова, Руслана Сергеевна (1987—2008) — казахстанская фотомодель.
 Коршунова, Татьяна Васильевна (род. 1956) — советская гребчиха-байдарочница.

 Топоним 
 Коршунова — деревня в Шатровском районе Курганской области России.